Vouk (altertümliche Schreibung zu volk; slowenisch Wolf) ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Vouk (* 1957), österreichischer Landespolitiker (Kärnten) (SPÖ)
 Rudolf Vouk (* 1965), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Vuk

Familienname
Slawischer Personenname